Schloss Baumgarten steht für:

 Schloss Baumgarten (Dietersburg), Schloss in Baumgarten in der Gemeinde Dietersburg im niederbayrischen Landkreis Rottal-Inn
 Schloss Baumgarten (Mautern), denkmalgeschütztes Schloss in der Gemeinde Mautern an der Donau im Bezirk Krems-Land in Niederösterreich
 Schloss Baumgarten (Neulengbach), denkmalgeschütztes Schloss in Ollersbach in der Stadtgemeinde Neulengbach im Bezirk St. Pölten-Land in Niederösterreich